Puritz ist der Name folgender Personen:
 Kevin Puritz (* im 20. Jahrhundert), deutscher Filmschauspieler
 Ludwig Puritz (1840–1910), auch: Georg Friedrich Ludwig Puritz, deutscher Turnlehrer, Turnwart, Sportfunktionär und Autor
 Walther Puritz (1882–1957), deutscher Architekt